Соревнования в плавании на 100 метров брассом (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 26 и 27 июля 2009 года.

Отборочные заплывы начались 26 июля в 11:53 по местному времени (UTC+2). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:04, а финал — 27 июля.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

100 м, брасс, мужчины